Air Putih (Meranti)
Air Putih (Mentok)
Air Putih (Putri Hijau)
Air Putih (Lubuk Batu Jaya)
Air Putih (Midai)
Air Putih (Bengkalis)
Air Putih (onderdistrict)